Osoby o tym nazwisku:
 Adam Ferdynand Adamowicz
 Aleś Adamowicz
 Aleksander Adamowicz
 Anna Adamowicz
 Bogusław Adamowicz
 Bolesław Adamowicz
 Bracia Adamowicz
 Elżbieta Adamowicz
 Irena Adamowicz
 Jerzy Adamowicz
 Józef Adamowicz
 Leszek Adamowicz
 Magdalena Adamowicz
 Marcel Adamowicz
 Marian Adamowicz
 Mariusz Adamowicz
 Paweł Adamowicz
 Piotr Adamowicz
 Sławamir Adamowicz
 Wiaczasłau Adamowicz (starszy)
 Wiaczasłau Adamowicz (młodszy)

Herby szlacheckie:
 Adamowicz (herb szlachecki)
 Adamowicz - odmiana Leliwy
 Adamowicz - odmiana Trąb
 Adamowicz tatarski

Polskie nazwiska